Рахманово — остановочный пункт тупиковой линии Софрино — Красноармейск Ярославского направления Московской железной дороги в Пушкинском районе Московской области.

Находится на расстоянии 6 км от Софрино и 10 км от Красноармейска. Платформа названа по находящемуся недалеко селу Рахманово.

Нынешняя платформа построена к 1993 году на месте низкой платформы. Платформа высокая, боковая, один путь, электрифицирован.
Через платформу проходит 7 пар поездов в будние дни и 8 пар поездов в выходные.

Реконструкции платформа не подвергалась, турникеты отсутствуют, кассы нет, навесов от дождя тоже нет. С платформы три спуска: в центре платформы — в сторону села Рахманово и на концах платформы.

До 1995 года электрификации на железнодорожном пути не было, а по ветке от Софрино до Красноармейска ходил небольшой поезд на дизельной тяге. Платформа была короткой (на 4 вагона) и низкой.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Пушкинского района Московской области